47-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с ноября 1984 по март 1985 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из 1-го, 2-го и финального этапов. На первом 12 команд играли в два круга по туровой системе. 8 лучших вышли во 2-й этап, где провели однокруговой турнир с учётом очков, набранных на 1-м этапе. Лучшая четвёрка вышла в финальный раунд и в двухкруговом турнире с учётом всех предыдущих результатов определила призёров первенства. По такой же системе итоговые 5-8 места разыграли команды, не попавшие в финал по итогам 2-го этапа. В случае равенства очков у двух и более команд места распределяются по результатам личных встреч, затем по соотношению выигранных и проигранных партий. 

Команды, занявшие на предварительном этапе 9—12-е места, приняли участие в переходном турнире с 4 лучшими командами 1-й лиги за 4 путёвки в высшую лигу.

Высшая лига

1-й этап 

Места проведения туров: Алма-Ата, Москва (ноябрь), Свердловск, Челябинск (декабрь).

2-й этап 
Январь 1985. Одесса

Итоговые результаты с учётом матчей 1-го этапа.

Финальный этап

За 1—4 места 

Итоговые результаты с учётом матчей двух предыдущих этапов. Места проведения туров: Москва (февраль), Минск (март).

За 5—8 места 

Итоговые результаты с учётом матчей двух предыдущих этапов. Места проведения туров: Ленинград (февраль), Минск (март).

Переходный турнир  
 1. «Искра» Ворошиловград
 2. «Динамо» Москва
 3. «Орбита» Запорожье
 4. «Уралочка»-2 Свердловск
 5. «Аврора» Рига
 6. «Кировец» Новосибирск
 7. «Спартак» Омск
 8. БЗБК Баку

Путёвки в высшую лигу сезона 1985/86 года получили «Искра» (Ворошиловград), «Динамо» (Москва), «Орбита» (Запорожье) и «Уралочка»-2 (Свердловск).

1-я лига

За 5—16 места  
 5. «Динамо» Каунас
 6. «Метрострой» Москва
 7. «Сокол» Киев
 8. МОПИ Московская область
 9. «Экран» Ленинград
 10. «Калев» Таллин
 11. «Виброприбор» Кишинёв
 12. «Буревестник» Тбилиси
 13. «Буревестник» Фрунзе
 14. «Текстильщик» Гродно
 15. «Спартак» Ереван
 16. «Колхозчи» Ашхабад

Призёры 
 ЦСКА: Светлана Баруздина, Ольга Башкирцева, Татьяна Васильева, Диана Качалова, Марина Кирьякова, Татьяна Крайнова, Марина Кумыш, Юлия Салцевич, Светлана Сафронова (Бадулина), Татьяна Сидоренко, Ирина Черкасова, Татьяна Черкасова. Тренер — Валерий Клигер.

 «Уралочка» (Свердловск): Елена Волкова, Лариса Капустина, И.Карпушина, Татьяна Кафтайлова, Татьяна Кибирева, Ирина Кириллова, Татьяна Колбасова, Светлана Корытова, Валентина Огиенко, Ирина Смирнова, Елена Хакимова, Елена Чеснокова. Тренер — Николай Карполь.

 АДК (Алма-Ата): Марина Кочнева, Ольга Кривошеева, Ирина Коновалова, Светлана Лихолетова, Людмила Носенко, Н.Орленко, Людмила Перевёртова, Ирина Ризен, С.Соловейченко, Нонна Фадейкина, Елена Чебукина, Ирина Юрова. Тренер — Нелли Щербакова.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.
 Архив газеты «Советский Спорт» (ноябрь 1984 — март 1985).

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1984 год в волейболе
1985 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1984 году
Чемпионаты СССР в 1985 году